Le Shoryuken (ou Dragon Punch) est un des mouvements les plus célèbres de la série de jeu Street Fighter. 

Il est utilisé par Ryu et Ken, puis par d'autres personnages de la saga, c'est une sorte d'uppercut pendant lequel le personnage fait un petit ou grand saut et une rotation à 360°.

Le Shoryuken se réalise en quatre étapes :

 touche vers l'avant
 bas
 diagonale bas avant
 coup de poing

En fonction du coup de poing choisi, léger, moyen, fort ou triple, la puissance et la rapidité du shoryuken sont différentes.

Il existe des variations du Shoryuken :
 Metsu Shoryuken (Ryu)
 Shin Shoryuken (Ryu, Gouken)
 Shouryuu Reppa (Ken)
 Shinryuken (Ken)
 Messatsu Gou Shouryuu 
 Gou Shoryuken 
 Kinjite Shouryuuken

Un problème de traduction de Shoryuken a donné le mythe du personnage Sheng Long. Dans la version originale de Street Fighter 2, Ryu annonce "昇龍拳を破らぬ限り、おまえに勝ち目はない" (Si tu ne surpasses pas le Shōryūken, tu ne peux pas vaincre) ; dans la version américaine les kanji 昇龍 (Shōryū en japonais) ont été lus comme des caractères chinois, ce qui a donné « shēng lóng ». La phrase est donc devenue « You must defeat Sheng Long to stand a chance » (« Tu dois vaincre Shen long pour avoir une chance » dans la version française), ce qui laissait penser que Sheng Long était un personnage.

Le magazine EGM en fit un poisson d'avril en donnant une fausse astuce pour faire apparaître le personnage.

Street Fighter
Coup de poing
Coup spécial

en:Shoryuken